«Волчий зал»:
 «Волчий зал» — роман английской писательницы Хилари Мэнтел, опубликованный в 2009 году.
 «Волчий зал» — мини-сериал канала BBC Two, основанный на романах «Волчий зал» и «Внесите тела».